Антропоцентризм у конституціоналізмі — явище, що визначає людину та її юридично обумовлену поведінку (з врахуванням особистих знань, умінь та навичок) сутністю суб'єкта практичної реалізації норм конституційного права. Цей підхід означає, що держава функціонує не через органи, інститути, організації або явища колективізму, а через громадян, наділених статусними повноваженнями суб'єктів публічної влади. Антропоцентризм в конституціоналізмі та державному будівництві в цілому має важливе значення з методологічної точки зору,  зокрема, під час законодавчого формування прав чи обов'язків суб'єктів влади, оскільки дозволяє точніше передбачити можливості належного (ефективного та відповідно меті) використання чи зловживання юридично обумовленими повноваженнями.

Стан доктринальних досліджень 
На сучасному етапі тематика антропоцентризму у конституційному праві в національних наукових дослідженнях розроблена в контексті двох напрямків конституційного ладу. Державний лад розкривається крізь призму характеристики суб'єкта владних повноважень та його участі в державотворчих процесах. Суспільний лад у контексті антропоцентризму розкривається крізь призму людини, особистості і громадянина та їхнього конституційно-правового статусу.

Історичний ракурс поглядів на антропоцентризм в державотворенні 
Незважаючи на те, що явище антропоцентризму, в контексті конституціоналізму, є новим напрямкам для досліджень, саме по собі воно існувало від самих витоків державотворення. Це пов'язано із тим, що держава без людини існувати не може. Держава є результатом задуму людини, реалізується людиною та припиняє своє існування завдяки людині.

Вимоги до правителів 
Вимоги до правителі завжди були різноманітні та відповідали тенденціям розвитку того чи іншого періоду. Ще у Біблії, в Книзі приповістей Соломонових зафіксовано (гл. 28, вірш 2): «Коли край провиниться, то має багато володарів, коли є людина розумна і знаюча, то держиться довго».

Часто ці вимоги стосувалися способу мислення правителя, його мудрості. Платон стверджував, що правитель повинен не тільки пізнавати істинну, але й втілювати її в життя повсякденними справами Правління на його погляд може бути зрячим, тобто базуватися на глибоких знаннях або сліпе — базуватися на вадах верхівки. Марк Тулій Цицерон стверджував, що державному правителю годиться не просто бачити, але й передбачати повороти правопорядку. Пріоритетними були такі якості, як компетентність, красномовність, справедливість.

Ібн Рушд акцентував увагу на фізичної досконалості, хоробрості та рішучості. Військове походження, рішучість та гарна пам'ять на його думку мали важливіше значення. У процесі еволюції з'явилася необхідність у поєднанні сили та мудрості для захисту від ворогів і уникнення різних небезпек — на цьому зупинявся Нікколо ді Бернардо Мак'явеллі. Йому належить твердження про здібність правителя перетворюватися із лева в лисицю. Левом потрібно бути щоб вовків відганяти, а лисицею щоб сильце обійти.

Т. Компанелла звертав увагу на енциклопедичні знання: «Хіба може оволодіти всіма мистецтвами і науками той, хто не вирізняється винятковим і всебічним обдаруванням, отже, й неабиякою здібністю правити державою?»

Із міркуваннями Т.Компаненлли переплітається думка про «сродність» до державних справ, тобто наявність особистісної приналежності у поєднанні з природними здібностями особи крізь призму вишколеності останньої на яку зважав Г.Сковорода. Він писав: «І воїном, хто народжений, дерзай, озброюйся: із природою швидко навчишся. Захищай землеробство і купецтво від внутрішніх і зовнішніх ворогів. Тут твоє щастя і веселощі. Бережи своє звання як око».

Теоретичне обумовлення

Визначення місця та ролі антропоцентризму у конституціоналізмі 
Конституціоналізм — система правових зв'язків між суспільством, державою та індивідом, що виникають у процесі реалізації норм конституції та інших джерел конституційного права. Конституціоналізм умовно виражається поєднанням конституційно-правової норми та практики її реалізації.

Виходячи із цього визначення, антропоцентризм у конституціоналізмі розглядають крізь призму його місця та ролі. Місце антропоцентризму визначається третім елементом конституційного ладу, тобто між суспільним ладом та державним ладом. Це пояснюється тим, що обидва лади функціонують крізь призму людини (її людського чинника- позитивного застосування знань, умінь, навичок або людського фактора — негативного впливу людини на процеси державотворення). Роль антропоцентризму полягає в тому, що він дозволяє перетворити «юридичну конституцію» (декларативний документ) у «фактичну конституцію» або «живу конституцію» (діючий документ, що доступний для практичного застосування).

Механізм реалізації антропоцентризму у конституційному державотворенні 
Механізм реалізації антропоцентризму відображається через схему, в якій особа, використовуючи свій людський потенціал, реалізовує свої права, свободи та обов'язки, що передбачені суспільним ладом. Маючи політичні права вона може впливати на державотворчі процеси. Завдяки праву на участь в управлінні державними справами особа може брати участь у прямій або представницькій демократії. Якщо пряма демократія передбачає участь у голосуванні то представницька демократія дозволяє бути вибраним або призначеним на посаду. За умови позитивного рішення (відповідності вимогам конституційної дієздатності, перемоги на виборах чи конкурсному відборі, відмови від певного елементу свободи в замін на суспільну необхідність, що зумовлено збереженням балансу суспільних та приватних інтересів) громадянин набуває статусу суб'єкта владних повноважень. Статус передбачає набуття таких елементів: гарантій, прав, дискреційних повноважень, обов'язків, заборон, обмежень, а також, в окремих випадках, участі в колективному антропоцентризмі (тобто прийнятті спільного рішення шляхом особистого волевиявлення кожного учасника). Суб'єкт владних повноважень, використовуючи свій людський потенціал (знання, вміння, навички), завдяки зазначеним елементам статусу впливає на державний лад, тобто функціонування механізмів державної влади, систему стримування та противаг гілок влади та інші аспекти державотворення.

У такий спосіб конституційно-правова норма — це ухвалене установчою, законодавчою та, іноді, судовою і виконавчою владою правило, що опосередковано, через поведінку людини регулює політичні відносини, які виникають у процесі організації та здійснення публічної влади, а також відносини цієї влади із громадянином. Виходячи із зазначеного, парламент, уряд, президент, судді та інші — це передусім громадяни, які, з одного боку, реалізовують своє конституційне право на участь в управлінні державними справами, а з іншого боку, користуються та добровільно обмежуються набутим статусом суб'єкта владних повноважень, втілюючи на практиці реалізацію конституційно-правових норм.

Місце антропоцентризму в структурі конституційно-правових відносин 
Як відомо, структура конституційно-правових відносин складається із суб'єктів, об'єкту, предмету, юридичного факту та змісту. Суб'єкти відносини первинно виступають громадяни, іноземці, апатриди, посадові особи державних органів. Об'єктом кваліфікуються самі відносини, що виникають між суб'єктами. Предметом конституційно-правових відносин є блага, з приводу яких ці відносини виникають. Юридичний факт - це дії чи події, які зумовлюють виникнення відносин. Зміст відносин складається з юридичного та матеріального елементу. Юридичний елемент змісту — це нормативно-визначені права та обов'язки суб'єктів відносин. Їх реалізація, на підставі юридичного факту (життєвої обставини), зумовлює виникнення, зміну чи припинення конституційно-правових відносини. Матеріальний елемент змісту, у свою чергу, складається із внутрішнього виразу та зовнішнього виразу.

Внутрішній вираз матеріального елементу — це людський чинник або фактор, що втілюється через знання, уміння, навички, досвід суб'єкта конституційних відносин. Зовнішній вираз матеріального елементу — це активна (вольова) дія (або бездіяльність) суб'єкта конституційних відноси.

Таким чином, конституційно-правові відносини зумовлюються юридичним фактом, який створює підстави для реалізації суб'єктами своїх прав та обов'язків. Права та обов'язки реалізуються з приводу предмета конституційного регулювання (певного блага) та виступають формою поведінки, яка з одного боку (зовнішнього), є вольовою дією суб'єкта, а з іншого (внутрішнього), є результатом застосування знань, умінь, навичок, досвіду та інше, що є антропоцентричною складовою.

Відповідальність, як окрему складову конституційно-правових відноси, у доктрині конституційного прав інколи розмежовують на ретроспективну та позитивну. Якщо ретроспективна означає дії, які передбачають застосування санкцій за правопорушення, то позитивна відповідальність, носячи більш антропоцентричний характер та означає належне, сумлінне ставлення до виконання обов'язків.

Законодавче вираження явища антропоцентризму у сучасному державотворенні та його класифікація

Спосіб вираження 
Відображення (реалізація) антропоцентризму у законодавстві, в контексті державного правління, здійснюється на основі елементів статусу суб'єктів владних повноважень, зокрема : гарантій, прав, обов'язків, дискреційні повноваження, конституційна дієздатність, заборон, обмежень, а також виокремлюється колективний антропоцентризм. Ці елементи дозволяють висвітлити явище антропоцентризму, оскільки саме через них здійснюється реалізація знань, умінь та навичок, тобто людського чинника суб'єкта владних повноважень.

Приклади вираження на основі конституційного законодавства

Гарантії 
Гарантії у конституційному законодавстві можна розділити на:

1) умови, пов'язані з набуттям відповідальності та припиненням повноважень. Гарантійною умовою виступає «згода» (наприклад, парламенту) або/і «підстава» (наприклад, пропозиція, подання, висновок, рішення органів судової влади або відповідних суб'єктів владних повноважень). Для припинення діяльності всього органу інколи застосовують «консультацію» з представниками цього органу

- Застосування в конституційних нормах щодо для законодавчої влади: п. 1, п. 5 ст. 105  Конституції Республіки Польща (далі КП), ч.4 ст.27  Конституції Чеської Республіки (далі КЧ), ч.5 ст.27  КЧ, ч.2 ст. 26 Конституції Французької Республіки(далі КФ), та інші. Із застосуванням «косультації»: ч.3 ст.90  Конституції України (далі по тексту КУ), ч.1 ст.12 КФ;

- Застосування в конституційних нормах щодо виконавчої влади: п.2 ст.145, п.2 ст.156, п.1 ст.158, п.1 ст.159  КП, ст.109, ст.110, ст.111  КУ, п.2,п.3 ст. 65  КЧ;

- Застосування в конституційних нормах щодо судової влади: ч.3 ст.126, п.4 ч.1 ст.131, ч.3 ст.149  КУ; п.2 ст.180, ст.181, ст.195  КП, п.1, п.2 ст.86  КЧ;

2) умови захисту та забезпечення, при цьому захист спрямований на професійне виконання обов'язків, захист честі, гідності та незалежності, а забезпечення стосується належних умов діяльності та недоторканності

Захист:

- Застосування в конституційних нормах щодо законодавчої влади: ст. 26, ст. 27, ст. 28  КЧ; ст. 80, ч. 3 ст. 84  КУ; ч.1, ч.2 ст. 27 КФ, п.1 ст.104  КП;

- Застосування в конституційних нормах щодо виконавчої влади: п.34 ст.85, ч.2 ст.93, ч.2 ст.105, ч.4 ст.131-1  КУ;

- Застосування в конституційних нормах щодо судової влади може також поділятися на захист професійності через процедуру звернення до суду (ч.2. ст.150 та ч.1 ст.151  КУ; ст.54 та ч.2 ст.61 КФ; п.1 ст.191  КП) і правом не свідчити про факти отримані в результаті професійної діяльності (п.3 ст.86  КЧ), захист свободи (наприклад, ненастання відповідальності для судді за ухвалене ним рішення — ч.4 ст.126 КУ) та захист незалежності, який поділяється на: декларативний або проголошуючий, тобто формально фіксує незалежність (ч.1 ст.126, ч.1 ст.149  КУ; п.1 ст.178, п.1 ст.195  КП; п.1 ст.82  КЧ), деліктивний або забороняючий, тобто спрямований на запобігання впливу на суддю (ч.2 ст.126, ч.2 ст.149  КУ) та процедурний — охороняє незалежність під час призначення на посаду (п.1,2 ст.128  КУ; п.1 ст.179  КП);

Забезпечення (Поділяється на належні умови діяльності та забезпечення недоторканості. Належні умов діяльності включають «гарантований період роботи», «умова постійності роботи», «інституційність, тобто створення спеціальних органів для роботи із державними службовцями та забезпечення належних умов праці» і « матеріально-фінансове забезпечення». Недоторканність, як і гарантії захисту незалежності, розмежовується на: декларативну, яка може мати формальне визначення або /та процедурний характер, а також деліктивну, тобто таку, що вказує на правопорушні дії):

- Застосування в конституційних нормах щодо законодавчої влади: ч.4 ст.12 КФ; ч.4 ст.90  КУ (гарантований період роботи), ст.26 КФ (гарантії щодо деліктивної недоторканності);

- Застосування в конституційних нормах щодо виконавчої влади: ч.2 ст.87  КУ; п.1 ст.158, ст.159  КП (гарантований період роботи), п.1 ст.153  КП (інституційність), ч.1 ст.105, ст.109-111  КУ, ст.68 КФ (декларативна недоторканність), ст.67 КФ, п.1 ст.65  КЧ (деліктивна недоторканність);

- Застосування в конституційних нормах щодо судової влади: ч.4 ст.64 КФ; п.2 ст.82  КЧ; ч.5 ст.126  КУ; ст.179  КП (умова постійності роботи), ст. 130-1, ч.10 ст.131  КУ (інституційність), п.1 ст.130, ч.1 ст.148-1  КУ; п.2 ст.178, п.2 ст.195  КП (матеріально-фінансове забезпечення), ч.1 ст.126, ч.1 ст.149  КУ (декларативна недоторканність).

Права 
Однією із класифікацій прав є розподіл на приватне та публічне функціонування або застосування суб'єктом.

Приватне функціонування стосується індивідуальних інтересів суб'єкта владних повноважень та включає право припинити повноваження з власної волі; право на добровільну згоду бути притягненим до кримінальної відповідальності відповідальності, право вибору між можливістю припинити державні повноваження та можливістю займатися діяльністю несумісною із державними повноваженнями, право на надання амністії (стосується інтересів конкретного суб'єкта амністії), а також право займатися науковою, викладацькою чи творчою діяльністю.

- Застосування в конституційних нормах щодо законодавчої влади:  ч.4 ст.78, п.1 ч.2 ст.81  КУ; ст 24, п.a), c) ст. 25, ст. 28  КЧ, п.4 ст.105  КП;

- Застосування в конституційних нормах щодо виконавчої влади: п. 27 ст.106, п.1 ч.2 ст.108, ч.2 ст.115  КУ; пп.2 п.2 ст.131, ст.139, пп.18, пп.30 п.3 ст.144, пп.3 п.2 ст.162  КП, ст.17 КФ, ст. 61, п.g) ст.62, п.1 ст.73  КЧ;

- Застосування в конституційних нормах щодо судової влади: пп.4, ч.6 ст.126, ч.2 ст.127, ч.6 ст.131, ч.5 ст.147, п.4 ч.2 ст.149-1 , КУ, п.3 ст.86  КЧ.

Публічне функціонування стосується інтересів необмеженого кола осіб та включає в себе право парламентаря на конституційне звернення чи запит до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, право на позачергове скликання палати парламенту. Суб'єкти владних повноважень у виконавчій гілці можуть мати право на подання чи пропозиції щодо здійснення контролю (аудиту), набуття відповідальності, зміни або скасування рішень органу, право розпуску державного органу, право участі та виступів на засіданнях, право вето, право призначення загальнонаціонального референдуму та інші права.

- Застосування в конституційних нормах щодо законодавчої влади: ч.2 ст.150  КУ, пп.1 ч.1 ст.191  КП; ч.1,2 ст.61 КФ (конституційне звернення), ч.1 ст. 86  КУ; п.1 ст. 53  КЧ (запит парламентаря);

- Застосування в конституційних нормах щодо виконавчої влади: п.3 ст.122, п.2 ст.133, пп.1 п.1 ст.191  КП; ч.2 ст.150, ст.151 КУ ; ч.1,2 ст.61 КФ (конституційне звернення), пп.10 п.3 ст.144, п.2 ст.149  КП; ч.1ст.87  КУ (інші види звернення), ч.1 ст.29, ч.2 ст.33, ст.45 КФ; п.3 ст.34, п.b) ст.62  КЧ, ст.141  КП (скликання засідань), ст.38, ст.64  КЧ; ст.31 КФ; п.2 ч.1 ст.106  КУ (участь, виступи та звернення на засіданнях), п.16 ст.106, п.30 ст.106, ч.2 ст.94  КУ; п.5 ст.122, пп.6 п.3 ст.144  КП; п.1 ст.50, п.h) ст.62  КЧ, ч.2 ст.10 КФ (можливіть впливу на законодавчу процедуру), пп.5 п.3 ст.144  КП (призначення загальнонаціонального референдуму), а також ч. 2 ст. 21 КФ (делегування, повноважень міністрам), п.3 ст.147  КП (виконання функцій міністрів), п. 28 ст. 106  КУ (створення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів), ч.2 ст.90  КУ, ч.1 ст.12 КФ, п.1 ст.35  КЧ (право розпускати парламент або його палату);

- Застосування в конституційних нормах щодо судової влади: пп.1 ч.1 ст.191  КП (право конституційного звернення).

Обов'язки 
Із точки зору антропоцентризму обов'язки поділяються за критеріями: чесноти, поведінки та дії.

Чесноти (зобов'язання, чесність, честь, добросовісність, совіть, сумління, найкращі знання і переконання) та дії (боронити, захищати, приймати рішення, охороняти, приймати рішення, зберігати, виконувати, дбати) зафіксовані у присягах парламентарів, урядовців, президентів та суддів, зокрема:

- Застосування в конституційних нормах щодо законодавчої влади: п.3 ст.23, ст.26 КЧ ; ч.1 ст.79 КУ ; п.2 ст.104 КП; 

- Застосування в конституційних нормах щодо виконавчої влади: ч. 3 ст. 104 КУ ; ст. 130, ст. 151 КП ; ст. 59, п. 2 ст. 69 КЧ ;

- Застосування в конституційних нормах щодо судової влади: п.2 ст. 85 КЧ .

Поведінковий елемент обов'язку стосується не конкретної дії, але сукупності дій, які виконуються постійно:

- Застосування в конституційних нормах щодо законодавчої влади: ст.26 КЧ ; ч.3 ст.84 КУ ; ст.27 КФ (особисте голосування парламентаря на засіданнях), ст.80 КУ  (відповідальність за образу та наклеп, що умовно створює обов'язок на заборону вчинення зазначених дій);

- Застосування в конституційних нормах щодо судової влади: ч.1 ст.129 КУ ; п.1 ст.178, п.1 ст.195 КП ; п.1ст.82 КЧ  (у своїй поведінці судді повинні бути незалежними та підконтрольними верховенству права, конституції та законам держави. У цьому випадку незалежність та підконтрольність — це обов'язок судді у його повсякденних діях або рішеннях).

Дія, як структурна складова звичайних повноваження, в залежності від сукупності активних суб'єктів, також може бути індивідуально-імперативна та колективно-імперативна.

Індивідуально-імперативна дія — це обов'язкове вчинення юридично регламентованих дій одним суб'єктом владних повноважень. Наприклад, згідно п.15 ст.106 КУ  Президент України зупиняє акти уряду з мотивів невідповідності Конституції України та з одночасним конституційним звернення. Тут прямий обов'язок глави держави (виражений зупинкою акту) починається з моменту виявлення невідповідності акту Конституції, а також доповнюється обов'язком подання конституційного звернення.

Колективно-імперативна дія - це обов'язкове вчинення юридично регламентованих дій кількома суб'єктами владних повноважень. Сюди можна віднести:

- контрасигнаційні процедури передбачені нормами конституційного права, тобто, коли документ повинен бути підтверджений підписами кількох відповідальних суб'єктів: ч.4 ст.106 КУ ; п.2 ст.144 КП ; ст.19 КФ; п.3 ст.63  КЧ;

- відставку уряду внаслідок відставки прем'єр-міністра чи прийняття резолюції недовіри парламентом: ч.3 ст.115  КУ. У такому випадку члени уряду зобов'язані припинити свої повноваження (частіше з моменту набуття повноважень наступного новоствореного уряду).

Дискреційні повноваження 
Дії, виконання яких здійснюється на власний розсуд суб'єкта владних повноважень є дискреційними.

- Застосування в конституційних нормах щодо законодавчої влади: ч.2 ст.88 КУ ; п.3 ст.119 КП ; ч.3 ст.56 КФ (організація, функціонування парламенту, призначення частини складу колегіального органу),  п.5 ст.105, ст.107 КП ; п.5 ст.27, п.2 ст.86 КЧ  (дозвіл голови парламенту на притягнення до відповідальності парламентаря або судді) ;

- Застосування в конституційних нормах щодо виконавчої влади: п.10, п.11, п.14, п.17 ч.1 ст.106, ч.4 ст.114, п.9-2 ст.116 КУ ; пп.24 п.3 ст.144, п.1 ст.154, п.4 ст.162 КП ; ст.8 КФ; п.a), п.j) ст.62 КЧ  (подання, призначення чи звільнення, прийняття відставки суб'єктів на керівних посадах виконавчої гілки влади);

п.12, п.13 ч.1 ст.106 КУ ; пп.25, пп.26, пп.27 п.3 ст.144 КП ; п.k) ст.62 КЧ  (подання, призначення чи звільнення, прийняття відставки складу, частини складу колегіальних органів виконавчої гілки влади);

пп.20, п.21, п.22, п.23 п.3 ст.144 КП ; п.e), п.f) ст.62 КЧ  (подання, призначення чи звільнення, прийняття відставки суб'єктів на керівних посадах судової гілки влади), пп.17 п.3 ст.144 КП  (щодо одноосібних посад у судовій гілці влади);

п.22 ч.1ст.106 КУ ; п.e) ст.62 КЧ , ч.1 ст.56 КФ (подання, призначення чи звільнення, прийняття відставки складу, частини складу колегіальних органів судової гілки влади);

п.3 ст.106 КУ , ч.2 ст.94 КУ , ст.11 КФ,  пп.6 п.3 ст.144 КП , п.i) ст.62 КЧ  (щодо нормативно-правових актів: міжнародні договори, акти на рефередум та підписання законів);

п.2 ст.106 КУ ; ч.2 ст.16, ст.18 КФ, п.2 ст.154 КП  (звернення до народу чи парламенту про стан справ та загрози. Це звернення за змістом часто визначається обов'язком глави держави, але спосіб його викладу здійснюється цілком на розсуд виступаючого, тож форма дозволяє кваліфікувати це повноваження дискреційним та робить його вагомим інструментом впливу особистого розсуду на державні процеси);

п.19, 20 ст.106, п.4 ст. 107 КУ ; ст.15 КФ (рішення щодо мобілізації, застосування військових сил, запровадження військового стану та інше);

ст.77 КЧ; п.5 ст.114 КУ ; п.1-5,7 ст.148 КП ; ст.9 КФ (щодо діяльності уряду та напівурядових органів);

п.4 ст.106 КУ  (визнання іноземних держав), п.26 ст.106 КУ,  ст.137 КП  (прийняття до громадянства та надання притулку)

Конституційна дієздатність 
Конституційна дієздатність - це відповідність особи сукупності формально визначеним умовам, які дозволяють реалізувати конституційне виборче право та право на участь в управлінні державними справами. Отже, це критерії, котрим повинна відповідати особа щоб підтвердити статус суб'єкта владних повноважень.  

- Застосування в конституційних нормах щодо законодавчої влади: ч.2-3 ст.76 КУ , п.1 ст.99 КП , ст.19 КЧ  (ценз громадянства, віковий ценз, виборчий ценз (наявність права голосу), ценз осілості, моральний ценз);

- Застосування в конституційних нормах щодо виконавчої влади: ч.2 ст.103 КУ ; п.3 ст.127 КП , п.1 ст.57 КЧ  (із посиланням на п.2 ст.19 КЧ ) (норми стосуються посади президента: ценз громадянства, віковий ценз, ценз осілості, виборчий ценз. Але - для Конституції України притаманний  мовний ценз, а в Конституції Польщі та Чехії,  відсутній ценз осілості);

Варто зазначити, що конституційна дієздатність може бути втрачена при втраті загальної дієздатності, що встановлюється судом (п.3 ст.81 КУ , п.d) ст.25 КЧ  - законодавча влада), за станом здоров'я, що потребує підтвердження відповідними органами (п.2 ст.108, ст.110 КУ ; пп.4 п.2 ст.131 КП  –виконавча влада) та з інших причин (ст.66 КЧ ).  

- Застосування в конституційних нормах щодо судової влади: ч.3 ст.127, ч.4 ст.148 КУ ; п.3 ст.84, п.2 ст.93 КЧ , п.1 ст.194, п.1 ст.199 КП  (ценз громадянства, віковий ценз, освітній ценз (рівень освіти, виняткові знання), кваліфікаційно-професійний ценз (стаж роботи та здібності) ценз моральності (вимога щодо доброчесності, високі моральні якості, бездоганна репутація), мовний ценз);

Заборони 
Заборони — норми, які своєю диспозицією встановлюють обов'язок утриматися від вчинення певних дій.

- Застосування в конституційних нормах щодо законодавчої влади: п.2 ст.78 КУ ; п.1 ст.22 КЧ ; п.1-2 ст.103 КП  (несумісність парламентського мандату із іншими представницьким мандатами, оплачуваною посадою, підприємницькою діяльністю), ст. 21 КЧ , п.2 ст.100 КП  (заборона щодо членства одразу у двох палатах парламенту), ст.32 КЧ  (парламентар, будучим членом уряду, не може бути головою чи заступником голови жодної з палат парламенту та як член комітету, не може брати участь у слідчих чи простих комісіях);

- Застосування в конституційних нормах щодо виконавчої влади: п.1 ст.103, ст.120 КУ ; ч.1 ст.23 КФ; ст.70 КЧ ; ст.150, п.2 ст.205 КП  (альтернативний представницький мандат, адміністративна посада, членство у публічній спілці чи підприємницька діяльність); ч.2 ст.106 КУ  (неможливість для глави держави передавати свої повноваження іншим особам або органам), п.4 ст.131-1, п.3 ст.103 КУ,   п.2 ст.127 КП  (заборона обіймати посаду  більше ніж два строки поспіль);

- Застосування в конституційних нормах щодо судової влади: ч.2 ст.127, ч.6 ст.131, ч.5 ст.148 КУ ; п.3 ст.178, п.4 ст.195 КП ; п.3 ст.82 КЧ ; ст.57 КФ (альтернативний представницький мандат, адміністративна посада, членство у публічній спілці чи підприємницька діяльність), ч.5 ст.131 КУ , п.1 ст.194 КП  (заборона перебувати на посаді більше від регламентованої кількості строків (КУ - не більше двох , КП - не більше одного).

Обмеження 
Обмеження в контексті конституційного антропоцентризму означає встановлення меж та недопущення реалізації можливостей, які несумісні із державними повноваженнями. За загальним підходом заборони тільки вказують на неможливість дій, обмеження вказують на можливі (часто правомірні) дії, які несумісні із повноваженнями суб'єкта та є підставою для їх припинення, тобто у структурі правової норми-обмеження присутня санкція:

- Застосування в конституційних нормах щодо законодавчої влади: п.4,п.5,п.6 ч.2 ст.81 КУ ; п.f) ст.25 КЧ  (припинення громадянства, виїзд за межі держави на постійне проживання, порушення вимог несумісності, невходження або вихід парламентаря з депутатської фракції тієї сили від якої той був обраний тягне за собою негативні наслідки); п.d) ст.25 КЧ ; п.3 ст.104 КП  (відмова парламентаря давати присягу веде до припинення повноважень), ст. 107 КП  (обмеження щодо господарської діяльності з майном Державної скарбниці)

- Застосування в конституційних нормах щодо виконавчої влади: ч.1 ст. 68 КФ (вимога щодо порушення обов'язків, що несумісно з повноваженнями президента), ст.60 КЧ  (наслідки за відмову давати присягу);

- Застосування в конституційних нормах щодо судової влади: п.2 ч.5 ст.126, п.3 ч.2 ст.149-1 КУ  (вчинення дій несумісних із повноваженнями), п.2 ч.6 ст.126 КУ  (втрата громадянства), п.5 ч.5 ст.126 КУ  (незгода щодо переведення до іншого суду при ліквідації чи реорганізації першого) .

Колективний антропоцентризм 
(Не зважаючи на те, що  цей елемент є новим для конституційного права та зустрічається тільки в окремих працях, він чітко виокремлюється як критерій для розмежування норм, виходячи із методу юридичного антропоцентризму). 

- це явище визначається спільною (колективно) справою, яка залежить від участі кожного індивіда-учасника цієї справи. Поняттям колективного антропоцентризму узагальнюються такі юридичні процеси як : узгодження позицій (наприклад, під час формування коаліції), прийняття спільного рішення (наприклад, під час парламентського голосування), процедура консультацій між суб'єктами державної влади, процедура контрасигнація та формування складу колективних державних органів кількома гілками влади.Колективний антропоцентризм, крізь призму своїх різновидів, найчастіше застосовується як механізм прийняття спільних рішень, тобто для досягнення справедливого консенсусу.      

Колективний антропоцентризм від колективізму відрізняється тим, що в колективізмі людина приймає рішення під безальтернативним впливом колективу, інтереси якого домінують. Колективний антропоцентризм, у свою чергу, передбачає прийняття "індивідуального рішення" людиною в колективі. "Самостійність людини" під час прийняття спільного рішення у цьому випадку є пріорітетною та носить запобіжний характер перед колективним інтересом, який може мати негативні наслідки.       

- Застосування в конституційних нормах щодо законодавчої влади: ч.6 ст.83 КУ  (при формуванні коаліції депутатських фракцій); ст.158, п.1 ст.159 КП , п.2 ст.72 КЧ  (при поданні групою парламентарів вотуму недовіри уряду або його членам); ч.2 ст.150 КУ ; п.1 ст.191 КП ; ч.2 ст.61 КФ (при конституційному поданні); ст.154, ч.1 ст.156 КУ  (при поданні законопроектів щодо змін конституції); ч.1 ст.29 КФ, ч.2 ст.83 КУ;  п.3 ст.34 КЧ  (при скликанні позачергових засідань парламенту); ч.6 ст.48 КФ, п.1-2 ст.115 КП  (комунікативні процеси запитань та відповідей парламенту та уряду); п.2 ст.121 КП ; п.2-3 ст.46 КЧ ; ст.155, ст.156 КУ  (рішення щодо прийняття конституції, законів, змін та поправок до них); ст.50-1 КФ, ч.1 ст.88 КУ  (обговорюються та голосується за заяви уряду, обирається президія парламенту); п.1 ст.35 КЧ  (розпуск палати парламенту, яка не надала резолюцію довіри уряду, склад якого був запропонований головою цієї ж палати); п.1-3 ч.2 ст.90 КУ ; п.2 ст.116, п.2-3 ст.154 КП ; п.1 ст.34, пп.a – d) п.1 ст.35 КЧ  (приклади негативного наслідку із-за нестачі колективної волі у процесах: формування коаліції фракцій, прийнятті актів особливого значення (оголошення війни і миру), формуванні персонального складу уряду, не прийняття програми уряду, не розпочато пленарних засідань вчасно); п.3 ст.98 КП ; п.2 ст.35 КЧ  (рішення щодо саморозпуску парламенту або його палати); п.4 ст.27 КЧ  (відповідальність парламентаря тільки за згоди палати, до якої він входить);

- Застосування в конституційних нормах щодо виконавчої влади: ч.3 ст.90 КУ ; п.4 ст.98 КП ; ч.1 ст.12, п.3 ст.28 КФ (проведення консультацій щодо розпуску парламенту або його палати, призначення додаткових днів сесії з боку виконавчої влади); ч.4 ст.122 КП ; ч.2 ст.38 КФ (консультації щодо прийняття окремих законів, що мають деякі положення неконституційними або законів запропонованих урядом); ч.1,3 ст.16 КФ; ч.5 ст.107 КУ  (консультації щодо питань загрози національній безпеці та рішень мілітаризованих центральних органів); п.1 ст.123 КП ; ч.1 ст.38, ч.2 ст.44, ст. 50-1 КФ; п.1 ст.44, п.3 ст.34, п.2 ст.76  (згода більшістю голосів) КЧ (визнання урядом проекту закону терміновим, вимагати тимчасово видавати ордонанси (акти) законодавчого характеру, відмовлятися від розгляду поправок, робити заяву в парламенті, висловлювати свої погляди щодо законів, приймати резолюції чи скликати поза сесійні засідання парламенту); ст.19, ч.1 ст. 21(ч.2 ст.13), ст.22 КФ; ч.4 ст.106 КУ ; п.1, п.3 ст.133, п.2 ст.144 КП ; п.3 ст.63 КЧ  (процедура контрасигнації між президентом, прем'єр-міністром, міністрами у різному поєднанні); п.9, п.10, п.11, п.14 ч.1 ст.106, ч.4 ст.114 КУ ; пп.24 п.3 ст.144 КП  (процедура формування уряду та інших державних посад шляхом механізму узгодження позицій між гілками влади);   ч.3 ст.115 КУ  (припинення повноважень уряду внаслідок відставки прем'єр-міністра. Окрім обов'язку членів уряду, про який зазначено вище, ця норма також відображає забезпечення колективної форми співпраця членів одного органу. Відповідно  уряд утворюється за поданням прем'єра та припиняє свої повноваження за його відставки. Прямий зв'язок ч.4 ст.114 КУ   (формування уряду за поданням прем'єра) із ч.3 ст.115 КУ  допомагає уникнути конфліктів між керівником органу та його підлеглими, а також між новим керівником та членами попереднього уряду, окрім цього сприяє ефективнішій роботі центрального органу в цілому); п.1-2 ст.155 КП ; п.4 ст.68 КЧ , ч.2 ст.45 КФ (вирішення розбіжностей шляхом процедур, які можуть призвести до прийняття спільного рішення або негативних наслідків для однієї зі сторін, а також більше детального розгляду питання на паритетних засадах між гілками влади або палатами парламенту); ст.112 КУ ;п.3 ст.131 КП ; ст.66 КЧ  (заміна одним суб'єктом державної влади іншого, якщо останній неспроможний виконувати свої повноваження або достроково їх припинив, ці відносини можуть виникнути між головою держави, уряду, парламенту та головами палат парламенту у регламентованій конфігурації) 

- Застосування в конституційних нормах щодо судової влади: 

ч.2 ст.125 КУ ; п.2 ст.84 КЧ , п.3 ст. 183 КП  (консультації щодо утворення, ліквідації, реорганізації суду (між президентом та центральним органом судової влади, за участі парламенту), а  також колективне прийняття рішень щодо призначення суддів (між президентом та парламентом чи однією з його палат, або відповідним центральним органом судової влади);

ч.2 ст.147 КУ  (принцип колегіальності прийняття рішення судом під час розгляду справи);

ч.2 ст. 148, п.2 ст.131 КУ ; ст.56, ст.65 КФ; пп.1-3 п.1 ст.187 КП  (формування органів судової влади шляхом рівних пропозицій між гілками влади щодо складу цих органів. У такий спосіб президент, парламент та центральний судовий орган може подати по 1/3 членів від загального складу відповідного суду, наприклад Конституційний Суд України. А також компонування контролюючих органів правосуддя із представників різних напрямків правоохоронної діяльності. Наприклад, суддів, прокурорів, адвокатів, представників різних гілок влади. Це забезпечує більш незалежний розгляд справи та справедливіше прийняття судового рішення).

Антропоцентризм в конституціоналізмі крізь призму суспільного ладу

Примітки 

Конституціоналізм
Філософія права